Сезон 2020/2021 стал для «Ливерпуля» 129-м в истории клуба и 59-м подряд в высшем дивизионе. Неcмотря на успех в прошлом сезоне, в этом сезоне команда не смогла защитить титул чемпиона и побороться за драгоценные трофеи.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:87.700.000

Зима 

Убытки:570.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:51.700.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:88.270.000

Общая прибыль:51.700.000

Разница:36.570.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

Суперкубок Англии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

Сезоны ФК «Ливерпуль»
Английские футбольные клубы в сезоне 2020/2021